Zeta Muscae pode se referir a:
Zeta1 Muscae
Zeta2 Muscae